Moïse sauvé des eaux est un épisode biblique, où Moïse dans son berceau est retiré des eaux du Nil par la fille du Pharaon (Exode 2, 1-10).

Cet épisode a inspiré de nombreuses œuvres, dont :
 Moïse sauvé des eaux, un tableau du Tintoret (vers 1555),
 Moïse sauvé des eaux, un tableau de Bernaert de Rijckere (1556),
 Moïse sauvé des eaux, un tableau de Nicolò dell'Abbate (vers 1560),
 Moïse sauvé des eaux, un tableau de Paul Véronèse (vers 1580),
 Moïse sauvé des eaux, une tapisserie de Simon Vouet (vers 1630),
 Moïse sauvé des eaux, deux tableaux d'Orazio Gentileschi (1630-1631, National Gallery et 1633, musée du Prado)
 Moïse sauvé des eaux, un tableau de Nicolas Poussin (1638),
 Moïse sauvé des eaux, un tableau de Antonio Domenico Triva (1648),
 Moïse sauvé des eaux, un tableau de Sébastien Bourdon (vers 1650),
 Moïse sauvé des eaux, un poème de Saint-Amant (1653),
 Moïse sauvé des eaux, un tableau de Nicolas Loir (1670),
 Moïse sauvé des eaux, un tableau de Nicolas de Plattemontagne (vers 1670),
 Moïse sauvé des eaux, un dessin de Charles Le Brun (vers 1683),
 Moïse sauvé des eaux, une peinture de Sebastiano Ricci (1711), Rome, Palazzo Taverna
 Moïse sauvé des eaux, un tableau de Nicolas de Largillierre (1728),
 Moïse sauvé des eaux, un tableau de Charles de La Fosse (1701),
 Moïse sauvé des eaux, un tableau de Jean-Jacques Lagrenée (avant 1785),
 Moïse sauvé des eaux, un tableau de Alexandre-Gabriel Decamps (1837),
 Moïse sauvé des eaux, un film français réalisé par Henri Andréani (1911),
 Moïse sauvé des eaux, une sculpture de Titta Ratti (1939).

Notes et références

Voir aussi